Paul Byrne – calciatore irlandese nato nel 1965
 Paul Byrne – calciatore irlandese nato nel 1972
 Paul Byrne – calciatore sudafricano nato nel 1982
 Paul Byrne – calciatore irlandese nato nel 1986
 Paul Byrne – mezzofondista australiano nato nel 1976
 Paul Byrne – ostacolista irlandese nato nel 1990